Anna Bondár era la campionessa in carica, ma ha deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo.

In finale Panna Udvardy ha sconfitto Danka Kovinić con il punteggio di 6-4, 6-1.

Teste di serie 

  Mayar Sherif (ritirata)
  Danka Kovinić (finale)
  Panna Udvardy (Campionessa)
  Julia Grabher (primo turno)
  Tamara Zidanšek (primo turno)

  Sara Errani (quarti di finale) 
  Réka Luca Jani (primo turno) 
  Laura Pigossi (quarti di finale) 
  Jang Su-jeong (primo turno)

Wildcard 

  Chiara Di Genova (primo turno)
  Paula Ormaechea (semifinale)

  Nadia Podoroska (secondo turno) 
  Solana Sierra (primo turno)

Qualificate 

  Yuki Naito (ritirata)
  Julia Riera (primo turno)

  Diana Šnaider (quarti di finale) 
  Natalija Stevanović (secondo turno)

Lucky loser 

  Dar'ja Astachova (secondo turno)
  Sára Bejlek (primo turno)

  İpek Öz (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

WTA Argentina Open 2022